Sabu est le nom d'utilisateur du chef de LulzSec;
 Sabu est le nom d'un des tigres de Michael Jackson;
 Sabu est un personnage du manga Hunter × Hunter;
 Sabu est le nom de plusieurs personnalités de l'Égypte antique;
 Sabu est le pseudonyme du catcheur professionnel hardcore Terry Brunk;
 Sabu () est un pseudonyme de Hiroyuki Tanaka, un réalisateur japonais;
 Sabu (1924-1963) est un acteur américain d'origine indienne;
 Sabu est un film japonais réalisé par Takashi Miike sorti en 2002;
 Une autre prononciation de Savu, une des Petites îles de la Sonde orientales en Indonésie;
 Geddi-Sabu est un site d'art rupestre au Soudan;

Homonymie de pseudonyme